Varna
Varna, község Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Varna, település Oroszországban, a Cseljabinszki területen
Varna, a négy társadalmi rend vagy kategória a hindu társadalomban 
Várna
Várna, város Bulgáriában
Várna, falu Szlovákiában, a Zsolnai kerületben